Konkani (taal); een taal die wordt gesproken aan de westkust van India
Konkani (volk); een volk die aan de westkust van India woont en woonde

Zie ook:
Konkan; een historische regio aan de westkust van India en een divisie van de staat Maharashtra